Дёбельн — город в Германии.

 Дёбельн (дворянский род)
 Георг Карл фон Дёбельн
 Йоган Якоб фон Дёбельн — врач и профессор медицины (Лундский университет)